Dit is een overzicht van de wedstrijden in de strijd om de Turkse voetbalbeker in het seizoen 2007/08. De winnaar van de Turkse beker 2007/08 is Kayserispor.

1e Ronde 
De wedstrijden van de eerste ronde werden gespeeld op 5 en 6 september 2007.

2e Ronde 
De wedstrijden van de tweede ronde werden gespeeld op 25 en 26 september 2007.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinale 
De heenwedstrijden van de kwartfinale:

 

De terugwedstrijden van de kwartfinale:
 

De clubs die door zijn naar de halve finale zijn: Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Galatasaray SK en Kayserispor.

Halve finale 
De heenwedstrijden van de halve finale:
 

 

De terugwedstrijden van de halve finale:

Finale 

2008
Turkije